Molekulska formula -{C20H25ClN2O5}- se može odnositi na:

 Amlodipin
 Levamlodipin